Cetina puede referirse a:

Cetina, localidad española en la provincia de Zaragoza.
 Cetina (Civljane), localidad de Croacia en el ejido de Civljane, condado de Šibenik-Knin.
Cetina, apellido, entre otros del poeta Gutierre de Cetina, autor del madrigal "Ojos claros, serenos".
 Río Cetina en Croacia.
 Cetina Grasa que se extrae de las ballenas, esperma.